Ефи́м Григо́рьевич Э́ткинд (26 февраля 1918, Петроград — 22 ноября 1999, Берлин) — советский и французский филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, создатель школы поэтического перевода. Доктор филологических наук (1965), профессор многих университетов. В 1974 году по политическим мотивам был лишён гражданства СССР и выслан из страны.

Биография 
Ефим Эткинд родился в Петрограде; его мать была певицей, отец — коммерсантом, в годы нэпа арендовавшим бумажную фабрику, неоднократно подвергавшимся репрессиям, умершим от голода в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Ефим Григорьевич окончил немецкую школу (бывшая Петришуле) и романо-германское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (1941). Ученик В. М. Жирмунского и Б. Г. Реизова.

В 1942 году Ефим Эткинд ушёл добровольцем на фронт, имел звание старший лейтенант, был военным переводчиком.

После окончания Великой Отечественной войны он защитил кандидатскую диссертацию «Роман Э. Золя 70-х годов и проблема реализма» (1947), преподавал в 1-м Ленинградском педагогическом институте иностранных языков. В 1949 году, в ходе так называемой «борьбы с космополитизмом», Эткинд был уволен «за методологические ошибки» и уехал в Тулу, где преподавал в педагогическом институте.

В 1952 году он вернулся в Ленинград, в 1965 году защитил докторскую диссертацию «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики». С 1967 года был профессором Ленинградского Педагогического института им. Герцена.

В 1964 году Эткинд выступил свидетелем защиты на процессе Иосифа Бродского, суд вынес в его адрес частное определение, после чего Эткинд получил взыскание Ленинградского отделения Союза писателей СССР, в котором состоял с 1956 года. В дальнейшем он открыто поддерживал А. И. Солженицына, помогал ему в работе, встречался и переписывался с А. Д. Сахаровым. Несколько статей и переводов Эткинда распространялись в самиздате. В 1972—1973 годах Эткинд участвовал в подготовке самиздатского собрания сочинений И. Бродского.

В 1974 году из-за контактов с А. И. Солженицыным, хранения копии «Архипелага ГУЛАГа», поддержки И. Бродского во время суда над поэтом, квалифицированных как антисоветская деятельность, был уволен из педагогического института, где до этого 25 лет преподавал французскую литературу, исключён из Союза писателей, лишён научной степени, звания и должности и, не имея возможности устроиться на работу, принял решение выехать из СССР. Книги Эткинда были изъяты из магазинов и библиотек на 20 лет.

В эмиграции проживал в Париже. Преподавание в зарубежных университетах принесло ему международное признание и славу. До 1986 года был профессором Х Парижского университета (Нантер). Печатался в журналах Континент, Синтаксис, Время и мы, Страна и мир. Подготовил к печати и выпустил со своим предисловием роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». После выхода на пенсию преподавал русскую литературу в университетах Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Активный организатор международных академических исследований: под его редакцией вышли, в частности, материалы американских симпозиумов по Лермонтову, Цветаевой, Державину.

Создал школу поэтического перевода и опубликовал более 500 научных работ.

В годы перестройки Ефиму Эткинду были возвращены звание профессора и докторская степень (1994 г.), он постоянно приезжал в Россию, печатался в российской прессе. Архив Эткинда был передан им в Российскую Национальную Библиотеку в Санкт-Петербурге.

Последние 10 лет жизни состоял в браке с , профессором германистики университета Потсдам (официально брак был зарегистрирован в 1994 году), с которой познакомился во время совместной работы в Орегонском университете.
Был похоронен согласно завещанию рядом со своей первой женой на кладбище городка Ивиньяк-ла-Тур (Бретань, Франция).

Семья 
 жена — Екатерина Федоровна Зворыкина, переводчик
 дочь — Мария Эткинд-Шафрир (1946-2023)
 дочь — Екатерина Эткинд-Допера
 дочь — Елизавета Комарова (её мать — переводчик Ирина Бенедиктовна Комарова)
 жена — Эльке Либс-Эткинд, литературовед-германист
 брат — Марк Григорьевич Эткинд, искусствовед
 племянник — Александр Маркович Эткинд, российско-американский психолог, культуролог

Труды 
Ефим Эткинд является автором более чем 550 научных работ в области романской и германской филологии, проблем стилистики, теории художественного перевода.

Монографии 
 Эткинд Е. Г. Семинарий по французской стилистике. Ч. 1-2. — , 1960—1961; 2-е изд. , , 1964; 3-е изд. доп. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2009.
 Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. Л. : Советский писатель, 1963.
 Эткинд Е. Г. Об искусстве быть читателем. Л. : Знание, 1964.
 Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М. : Детская литература, 1970.
 Эткинд Е. Г. Бертольт Брехт. Л. : Просвещение, 1971.
 Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л. : Наука, 1973.
 Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. London, 1977, мемуары, англ. пер. — 1978.
 Эткинд Е. Г. Форма как содержание : Избранные статьи. 1977.
 Эткинд Е. Г. Материя стиха. Paris, 1978, переизд. 1985, 1998.
 Эткинд Е. Г. Кризис одного искусства : Опыт поэтики поэтического перевода. 1983.
 Эткинд Е. Г. Процесс Иосифа Бродского. 1988.
 Эткинд Е. Г. Симметрические композиции у Пушкина. 1988.
 Эткинд Е. Г. Стихи и люди. Tenafly, 1988.
 Эткинд Е. Г. Там, внутри : Русская поэзия XX века. СПб., 1996.
 Эткинд Е. Г. Внутренний человек и внешняя речь : Очерки психопоэтики русской литературы XVIII—XIX веков. 1998.
 Эткинд Е. Г. Маленькая свобода : 25 немецких поэтов за пять веков в переводах Ефима Эткинда. 1998.
 Эткинд Е. Г. Божественный Глагол : Пушкин, прочитанный в России и во Франции. 1999.
 Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика; Барселонская проза. 2001.
 Эткинд Е. Г. Проза о стихах. 2001.
 Эткинд Е. Г. Психопоэтика. — СПб. : Искусство-СПБ, 2005. — 704 с. — 2000 экз. — ISBN 5-210-01583-1.

Составление и редакция 
 Писатели Франции (1964)
 
 Французские стихи в переводе русских поэтов XIX—XX вв. (1969)
 323 эпиграммы (1988)
 Мастера поэтического перевода, XX век (1997)

Переводы 
 Межелайтис Э. Кастант-музыкант (1952)
 Брехт Б. Карьера Артуро Уи. (1963)
 Каценельсон И. Сказание об истребленном еврейском народе. (1998)

Признание 
Действительный член Академии гуманитарных наук России (1994), член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, Академии наук и искусств в Майнце, Германской Академии литературы и языка. Кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения (1986).

В 2006 году Европейским университетом в Санкт-Петербурге учреждена Международная премия имени Ефима Эткинда.

Литература 
 Литературные дела КГБ: Дела Суперфина, Эткинда, Хейфеца, Марамзина / Под ред. В. Чалидзе. Нью-Йорк: Хроника, 1976.
 Free voices in Russian Literature, 1950s — 1980s. A Bio-Bibliographical Guide / Ed. by A. Sumerkin. New York: Russica Publishers, 1987. — P. 109—111.
 Солженицын А. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. — М.: Согласие, 1996. — С. 444, 446, 449, 451—454, 520—522.
 Ефим Григорьевич Эткинд: Материалы к библиографии. — СПб., 1999.
 Памяти Е. Г. Эткинда // Иностранная литература : журнал. — 2000. — № 6.
 Ефим Эткинд: Здесь и там / Сост. П. Вахтина, С. Ельницкая, И. Комарова, М. Эткинд, М. Яснов. — СПб.: Академический проект, 2004. — 640 с. — ISBN 5-7331-0282-9.
 Полянская М. Публикации. Мемуарные размышления о Ефиме Эткинде. — Персона PLUS 4, 2010.
 Ефим Эткинд: Переписка за четверть века / Сост. П. Вахтина, И. Комарова, М. Эткинд, М. Яснов. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-94380-130-3.
 
 Елена Хеллберг-Хирн. ПЕЧАТЬ ИМПЕРИИ. Постсоветский Петербург. Перевод с английского Д. Д. Невельской. Издательство «Европейский Дом» — 2008—414 с., илл. ISBN 978-5-8015-0232-8

Примечания

Ссылки 
 Е. Г. Эткинд  в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 Е. Г. Эткинд в Центральном еврейском ресурсе sem40.ru
 Е. Г. Эткинд на сайте Александра Солженицына
 Е. Г. Эткинд  на сайте «Век перевода»
 
 Ефим Эткинд. Рождение мастера. О прозе Фридриха Горенштейна  // Время и мы, № 42, 1979
 [www.belousenko.com/wr_Etkind.htm Е. Г. Эткинд в электронной библиотеке А.Белоусенко] 
 Лариса Вольперт. Памяти Ефима Григорьевича Эткинда 
 Вольперт Л. И. Учёный — борец — человек: о Ефиме Григорьевиче Эткинде 
 Воспоминания о Е. Г. Эткинде на sem40.ru
 Фридрих Горенштейн. [www.belousenko.com/books/Gorenstein/gorenstein_etkind.htm Беседы с Ефимом Эткиндом]  // Зеркало Загадок № 9, 2000
 Мина Полянская. Из воспоминаний о Фридрихе Горенштейне 
 Мина Полянская. Ефим Эткинд. Мемуарные размышления  // Слово/Word. № 69, 2011
 Мина Полянская. Памяти Ефима Эткинда  // Слово/Word. 2011, № 69
 Леонид Фризман Влюблённость 
 Вспоминая Ефима Григорьевича  в «Поверх барьеров с Иваном Толстым» на РС/РСЕ, 21 фев 2018 (текст )

Литературоведы СССР
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с немецкого языка
Переводчики с французского языка
Переводоведы
Ученики Петришуле
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Военные переводчики Великой Отечественной войны
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Жертвы борьбы с космополитизмом
Члены ПЕН-клуба
Советские диссиденты
Исключённые из Союза писателей СССР
Принудительно лишённые советского гражданства
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Члены Баварской академии изящных искусств
Члены Баварской академии наук
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные в департаменте Кот-д’Армор
Пушкинисты